Музей на съвременното изкуство, или Музей за съвременно изкуство, може да се отнася за някой от следните музеи:
 Македонски музей на съвременното изкуство – в Солун, Гърция
 Музей на съвременното изкуство (Белград) – в Белград, Сърбия
 Музей на съвременното изкуство (Букурещ) – в Букурещ, Румъния
 Музей на съвременното изкуство (Истанбул) – в Истанбул, Турция
 Музей на съвременното изкуство (Замък Монсоро) – в Монсоро, Франция
 Музей на съвременното изкуство (София) – в София, България